Алекса́ндр Абра́мович Пота́шник (1905—1977) — советский волейбольный функционер и арбитр, первый председатель Всесоюзной секции волейбола. Один из организаторов советского волейбола.

Биография 
Александр Поташник — главный организатор и пропагандист отечественного волейбола в первые годы развития и становления новой игры в СССР. В 1928 году входил в тренерский штаб женской и мужской сборных команд Москвы — победителя и серебряного призёра Всесоюзной спартакиады.

В 1932 году из Секции ручных игр Всесоюзного совета физической культуры СССР была выделена Всесоюзная секция волейбола (с 1959 — Федерация волейбола СССР). Председателем новой организации был избран Александр Поташник, возглавлявший секцию до 1949 года.

В 1934—1951 также возглавлял Президиум Всесоюзной коллегии волейбольных судей. Судья всесоюзной категории (1937; 1954). Главный судья Всесоюзных волейбольных праздников, первых чемпионатов СССР и других соревнований.

Автор правил соревнований, первых пособий по волейболу (по методике обучения технике и тактике игры, судейству соревнований).

Примечания

Источник 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Ссылки 
 Справочник ВОЛЕЙБОЛ

Волейбольные тренеры СССР
Волейбольные функционеры СССР
Волейбольные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории